Francisco de Sánchez de la Barreda – avvocato e amministratore coloniale spagnolo, Governatore Reale del Cile
 Joan Barreda – pilota motociclistico spagnolo specializzato nei rally raid
 José Manuel de Goyeneche y Barreda – militare spagnolo di origine creola
 José Pardo y Barreda – politico peruviano